29-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 2 апреля по 4 декабря 1967 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо» (третий чемпионский титул).

В этом сезоне в группе сильнейших осталось 19 команд. По итогам прошлого чемпионата высшую лигу покинул СКА из Одессы, занявший последнее место. Вместо него в группу сильнейших вошла ворошиловградская «Заря».

Как и в прошлом сезоне, киевское «Динамо» под руководством Виктора Маслова заметно превосходило своих соперников. В 38 матчах эта команда пропустила всего 11 мячей, причём в 28 играх — оставила свои ворота в неприкосновенности. Московское «Динамо», под руководством бывшего форварда Константина Бескова, ставшее лидером по итогам первого круга, и взявшее в поединках с киевлянами три очка из четырёх, завоевало второе место. На третье место вышло также «Динамо» — тбилисское.

Итоговая таблица

Чемпионская гонка

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1967
1967